Název Westwood není jednoznačný a může označovat:

Místo 
 Westwood (Kalifornie) – městečko v Kalifornii
 Westwood (Los Angeles) – část města Los Angeles
 Westwood Village Memorial Park Cemetery – hřbitov v losangeleském Westwoodu, kde je pohřbeno množství slavných osobností
 Westwood (Massachusetts) – město v Massachusetts
 Westwood (Michigan) – město v Michiganu
 Westwood (New Jersey) – město v New Jersey
 Westwood Lakes – město na Floridě
 a mnoho dalších

Osoba 
 John Obadiah Westwood – britský entomolog a archeolog
 Lee Westwood – britský golfista
 Vivienne Westwoodová – britská módní návrhářka
 a další

Ostatní 
 Westwood Studios – firma vydávající počítačové hry
 a další
 Dune 1
 Dune 2 
 Dune 3 pre verze on line (singlplayer)
 Dune 4 připravuje se. (on line)
 Dune 5 připravuje se. (on line) 
 atd…